Porga – władca chorwacki z VII wieku
 Porga – miasto w Beninie